Le tournoi de tennis de Roumanie 2011 s'est joué du 19 au  à Bucarest sur terre battue.

Faits marquants 
 Florian Mayer remporte le tournoi en simple en s'imposant en finale face à Pablo Andújar. Il remporte son premier titre ATP en simple.
 En double, Daniele Bracciali et Potito Starace s'imposent en finale face à Julian Knowle et David Marrero. Il s'agit du  en double pour Bracciali et du  également pour Starace.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Roumanie
 Saison 2011 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Bucarest
ATP 2011
2011 en Roumanie
Tennis en septembre 2011